Blackthorn bezeichnet:

 Blackthorn, ein englischer Name für Prunus spinosa, den Schlehdorn
 Blackthorn (Oxfordshire), ein Ort in Oxfordshire, Vereinigtes Königreich
 Blackthorn (Film), spanischer Western aus dem Jahr 2010

Siehe auch:
 Blackthorne